PRR kan avse:

Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering
Pennsylvania Railroad